Akvaviva ima više značenja:
 Akvaviva
 Akvaviva (Bolcano)
 Akvaviva (Kjeti)
 Akvaviva (Frozinone)
 Akvaviva (Izernija)
 Akvaviva (Livorno)
 Akvaviva (Luka)
 Akvaviva (Rijeti)
 Akvaviva (Rim)
 Akvaviva (Salerno)
 Akvaviva (Sijena)